Solha
Ou ainda:
Solha (armadura)
Corpos de solha
Francisco António Solha - mestre organeiro galego
Waldemar José Solha - escritor, cordelista e artista plástico brasileiro

Desambiguação